On (plaats), een deelgemeente van de Belgische stad Marche-en-Famenne
 de Bijbelse naam voor de oud-Egyptische stad Heliopolis (Egypte)
 Ön, een dorp in Zweden
 Ongehoord Nederland (ON!), een omroepvereniging die deel uitmaakt van het Nederlands publiek omroepbestel

Zie ook 
 Lijst van Nederlandse prefixen voor het voorvoegsel on-